Vierburen (buurtschap), buurtschap ten westen van Westeremden
 Vierburen (streek), streek ten noordwesten van Delfzijl
 Vierburen (waterschap), een voormalig waterschap op deze plaats